Bisert (rivier), een rivier in de Oeral
 Bisert (plaats), een plaats aan deze rivier